De naam Herodes is Grieks voor heldenkind.

Het is een veelvoorkomende naam binnen de Herodiaanse dynastie, die in de Romeinse tijd heerste over het Joodse land:
 Herodes I de Grote (ca. 63–4 v.Chr.), koning van (delen van) Palestina (37–4 v.Chr.), volgens de Bijbel tijdens de kindermoord te Bethlehem.
 Diens zonen:
 Herodes Antipas, koning (tetrarch) van 4 v.Chr. – 39 n.Chr., dus volgens de Bijbel ten tijde van Jezus' dood en opstanding.
 Herodes Archelaüs ethnarch (4 v.Chr. – 6 n.Chr.) van Judea en Samaria.
 de tetrarch Filippus, die in sommige secundaire bronnen Herodes Filippus wordt genoemd.
 Andere leden van de dynastie:
 Herodes Agrippa I (10 v.Chr. – 44 n.Chr.), kleinzoon van Herodes I en neef van Antipas, koning over delen van het rijk van Herodes I en vanaf 41 over het gehele grondgebied, wordt genoemd in het Bijbelboek Handelingen.
 Herodes Agrippa II (27–92), zoon van Herodes Agrippa I, koning (50–92) van delen van Palestina en Libanon.
 Herodes Filippus, de vader van Salomé
 Herodes van Chalkis, de broer van Herodes Agrippa I
 Herodes, de kleinzoon van Herodes van Chalkis (de zoon van Aristobulus en Salomé)

Anderen met de naam Herodes:
 Tiberius Claudius Atticus Herodes (65-137), gouverneur van Judea en de vader van Herodes Atticus.
 Herodes Atticus (101–177), Grieks-Romeins schrijver.